Lettberg ist der Name von:

 Maria Lettberg (* 1970), schwedische Pianistin, die in Berlin lebt

 Lettberg, deutsche Bezeichnung eines Ortes im früheren Regierungsbezirk Allenstein
 Lednagóra, deutsch Lettberg, im früheren Landkreis Gnesen